Adormidera cornuda puede referirse a:
 El nombre común de la planta Glaucium corniculatum
 El nombre común de la planta Glaucium flavum